Jarl Öhman – calciatore finlandese
 Karin Öhman – ex fondista svedese
 Ludvig Öhman – calciatore svedese
 Ole Öhman – batterista svedese